

Geografia 
 Fons – comune francese del dipartimento dell'Ardèche
 Fons – comune francese del dipartimento del Gard
 Fons – comune francese del dipartimento del Lot
 Saint-Fons – comune francese (nel Cantone di Saint-Fons)
 Fons-sur-Lussan – comune francese

Onomastica
 Fons – ipocoristico del nome proprio di persona Alfonso

Persone 
 Renaud Garcia-Fons – bassista francese
 Angelino Fons – regista spagnolo

Religione 
 Fons – dio romano delle fonti

Pagine correlate 
Fonso